ZOW steht für:
 Związek Organizacji Wojskowej („Vereinigung militärischer Organisationen“), polnische Untergrundorganisation von Witold Pilecki im KZ Auschwitz

Zow steht für:
 Zow Tlang, Berg in Bangladesch an der Grenze zu Myanmar

Siehe auch:
 Zoff

Abkürzung